A spanyol futsalválogatott Spanyolország nemzeti csapata, amelyet a Spanyol labdarúgó-szövetség (spanyolul: Real Federación Española de Fútbol) irányít. 
A világ egyik legerősebb és legsikeresebb futsalválogatottja. Hétszeres Európa- és kétszeres világbajnok.

Története

A futsal-világbajnokságot eddig két (2000, 2004) az Európa-bajnokságot pedig hét alkalommal (1996, 2001, 2005, 2007, 2010, 2012, 2016) sikerült megnyerniük.

Érmek

Világbajnokság

  : 2000, 2004
  : 1996, 2008, 2012
  : 1992

Európa-bajnokság

  : 1996, 2001, 2005, 2007, 2010, 2012, 2016
  : 1999, 2018
  : 2003, 2014, 2022

Eredmények

Világbajnokság

Európa-bajnokság

Külső hivatkozások
 A Spanyol Labdarúgó-szövetség hivatalos honlapja.

Futsalválogatottak
Futsalvalogatott